Руслан Леонидович Мармазов (род. 11 декабря 1968, Донецк) — российский журналист, редактор, медиаменеджер.

Член Союза журналистов ДНР. Член Союза журналистов Москвы. Член Союза журналистов России.

Входит в состав Землячества Донбассовцев в Москве. 

Заслуженный журналист Украины (2009).

Начальник пресс-службы ФК «Шахтер» (Донецк) в 2005—2015 годах.

Начальник отдела региональных проектов Управления по производству контента Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии МИА «Россия сегодня» с марта 2021 года.

Биография 

С 1992 года преподавал историю в Донецком республиканском училище олимпийского резерва. Окончил исторический факультет Донецкого национального университета (1993, диплом с отличием по специальности «преподаватель истории»).

Работал в газете «Весть» (1994, 1996), редактором отдела газеты «Салон Дона и Баса» (1996), заместителем редактора, а затем редактором донецкого выпуска «Теленеделя» (1996—2000).

Главный редактор донецкого выпуска «Комсомольской правды» (2000—2005), параллельно — собкор «Комсомольской правды» и еженедельника «Футбол».

Работал консультантом Комитета координации деятельности средств массовой информации Донецкой облгосадминистрации и начальником отдела Донецкой областной налоговой администрации.

С 2005 по 2015 год — руководитель пресс-службы ФК «Шахтер» (Донецк).

Семикратный чемпион Украины: 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.

Четырехкратный обладатель Кубка Украины: 2008, 2011, 2012, 2013.

Пятикратный обладатель Суперкубка Украины: 2008, 2010, 2012, 2013, 2014.

Обладатель Кубка УЕФА: 2009.

Обладатель различных профессиональных призов Ассоциации спортивных журналистов Украины.

Коллективные (руководитель проектов):

Журнал ФК «Шахтер»:

 2007, 2009, 2010, 2012 — «Лучший спортивный журнал Украины».

 2008, 2011 — «Лучшее спортивное изданием Украины».

 2014 — «Лучший проект года».

Пресс-служба ФК «Шахтер»:

 2007, 2010, 2012 — «Лучшая пресс-служба Украины».

Индивидуальные:

 2007, 2014 — «Золотые перья и голоса АСЖУ».

 2008 — «За верность спортивной журналистике».

 2011 — «Зал славы. Золотой фонд АСЖУ».

 2013 — "За большой вклад в спортивную журналистику Украины.

Президент Донецкой Ассоциации спортивных журналистов Украины: 2011—2015.

Член исполкома Национального олимпийского комитета Украины в Донецкой области.

В 2011 году журнал ФК «Шахтер» номинировался в конкурсе континентальных корпоративных СМИ European Excellence Awards. В финале уступил корпоративному изданию корпорации «Даймлер».

В 2015 году Руслан Мармазов ушел из «Шахтера» и по политическим соображениям покинул Украину.

С ноября 2017 года работает в системе МИА «Россия сегодня». Ответственный выпускающий сайта Украина.ру

С марта 2021 года начальник отдела региональных проектов Управления по производству контента Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии МИА «Россия сегодня»

В декабре 2021 года награжден Почетной грамотой МИА «Россия сегодня»: "За большой вклад в организацию и обеспечение работы по информационному сопровождению внутренней и внешней политики России, формированию её позитивного имиджа за рубежом, а также в связи с 80-летием создания Совинформбюро, 60-летием со дня создания Агентства печати Новости и 30-летия РАМИ «РИА Новости».

Участие в книжных проектах: 

·        «Легенды Донецкого футбола. 100 невыдуманных историй о «Шахтёре» - автор. 2006. Донецк.

·       «100 великих людей Донбасса» - член редколлегии, автор нескольких глав. 2019. Москва.

·       «Рефлексия» (посмертный сборник стихов директора групп Воскресенье» и «Машина времени» Владимира Сапунова) – автор предисловия и послесловия.  2019. Донецк.

·       «Юзовка – Сталино – Донецк» - автор предисловия. 2020. Донецк.

·       «Большое открытие страны огня» - член редколлегии. 2022. Донецк.

·       «Знаменитые люди Донбасса» - член редколлегии, автор нескольких глав. 2023. Москва. 

Семейное положени:Женат, две дочери, две внучки.

Примечания

Ссылки 
 Авторский сайт
 
 

Родившиеся в 1968 году
Спортивные журналисты
Родившиеся в Донецке
ФК «Шахтёр» Донецк
Журналисты России
Редакторы
Медиаменеджеры
Члены Союза журналистов России
__ССЫЛКА_НА_НОВЫЙ_РАЗДЕЛ__